Armando Peraza – percussionista latin jazz cubano
 Elluz Peraza – modella e attrice venezuelana, Miss Venezuela 1975 
 Facundo Peraza – calciatore uruguaiano
 Hernán Peraza il Vecchio – condottiero spagnolo, hidalgo e signore delle Isole Canarie